Чемпіонат Хмельницької області з футболу 1992/1993 — чемпіонат Хмельницької області з футболу, який тривав з серпня 1992 року, по червень 1993 року.

Команди-учасниці  

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 1992/1993 взяли участь 14 команд:

опис:
 ФГ - Фінальна група
 ПДЗ - Південна зона
 ПНЗ - Північна зона

Фінальна таблиця 

|}

Джерела 
 Хмельницкая областная федерация футбола. Таблица результатов первенства (кубка) области по футболу (высшая группа). 
Начало август 1992 г. окончено июнь 1993 г. — Хмельницький, 1993. 

Чемпіонат Хмельницької області з футболу
1993 у футболі